Cuitláhuac kan syfta på:

 Cuitláhuac, aztekisk härskare

Geografi

Mexiko 

 Cuitláhuac, Veracruz, 
 Cuitláhuac (kommun), Veracruz, 
 Cuitláhuac, Tabasco, Tacotalpa, 
 Cuitláhuac, Querétaro Arteaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar